HGS steht für:

 Flugplatz Hastings (IATA-Code), Flugplatz in Sierra Leone nahe der Landeshauptstadt Freetown
 Bahnhof Goslar (DS100-Code)
 Hervormd-Gereformeerde Staatspartij, eine vormalige niederländische politische Partei
 Humboldtgymnasium Solingen, ein städtisches Gymnasium der kreisfreien Stadt Solingen
 Heimstättengesellschaft Sachsen – ehem. genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaft in den 1920er Jahren in Dresden

HgS steht als Abkürzung für:

 Hauptgefechtsstand, Führungsstelle der Volksmarine der DDR im Kriegsfall
 Quecksilbersulfid, eine chemische Verbindung aus Quecksilber und Schwefel

 
HGS